Grama salada puede referirse a:
 el nombre común de la planta Aeluropus littoralis
 el nombre común de la planta Distichlis spicata